Octospinifer är ett släkte av hakmaskar. Octospinifer ingår i familjen Neoechinorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Octospinifer